ND poate fi:

 Neodim, element chimic cu simbolul Nd
 Dakota de Nord, codul poștal al acestui stat SUA

Legături externe 
 
  „ND” la acronymfinder.com